Noga může být:

Noga – vesnice typu mošav v Izraeli

příjmení osob
Artur Noga – polský sportovec atlet
Jaroslav Noga – český bubeník
Miroslav Noga (1959) – slovenský herec, humorista a zpěvák